Reuzenaronskelk, soortnaam: Amorphophallus titanum
 Amorphophallus decus-silvae